Los clamifóridos (Chlamyphoridae) son una familia de mamíferos cingulados, comúnmente conocidos como armadillos. Desde hacía un tiempo había habido cierta especulación respecto a que la familia en la que se agrupaban tradicionalmente los armadillos modernos, Dasypodidae podría ser parafilética basándose en la evidencia morfológica, mientras que los extintos gliptodóntidos eran considerados como cingulados basales, alejados de las formas modernas. En 2016, se publicó un análisis del ADN mitocondrial del gliptodonte Doedicurus en el cual se determinó que, en realidad, este se situaba junto con los armadillos modernos como el taxón hermano de un clado consistente de las subfamilias Chlamyphorinae y Tolypeutinae. Por esta razón los gliptodóntidos y todos los armadillos modernos fueron reclasificados en la familia Chlamyphoridae, excepto por los miembros del género Dasypus que continúan como parte de Dasypodidae.

Clasificación
A continuación se presenta una lista de las especies actuales de armadillos pertenecientes a esta familia.

Familia Chlamyphoridae
 Subfamilia Chlamyphorinae
 Género Calyptophractus
 Calyptophractus retusus (pichiciego mayor)
 Género Chlamyphorus
 Chlamyphorus truncatus (pichiciego menor)
 Subfamilia Euphractinae
 Género Euphractus
 Euphractus sexcinctus (armadillo de seis bandas)
 Género Zaedyus
 Zaedyus pichiy (piche)
 Género Chaetophractus
 Chaetophractus vellerosus (piche peludo)
 Chaetophractus villosus (quirquincho grande)
 Chaetophractus nationi (quirquincho andino)
 Subfamilia Tolypeutinae
 Género Cabassous
 Cabassous tatouay (cabasú grande)
 Cabassous chacoensis (cabasú chaqueño)
 Cabassous centralis (armadillo de cola desnuda)
 Cabassous unicinctus (armadillo de cola desnuda meridional)
 Género Priodontes
 Priodontes maximus (armadillo gigante)
 Género Tolypeutes
 Tolypeutes matacus (tatú bolita)
 Tolypeutes tricinctus (armadillo de tres bandas)

Cladograma de acuerdo con el análisis de Delsuc et al., 2016:

Referencias

Enlaces externos 

Chlamyphoridae
Familias de mamíferos